Красне могу бити:

 Красне (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Красне (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република
 Красне, више насеља у Пољској и Украјини

Види још 
 Красна
 Красно